Награды и номинации группы Seventeen

Список наград и номинаций южнокорейского бойбенда Seventeen, основанного в 2015 году компанией Pledis Entertainment, включает в себя номинации и победы на различных музыкальных премиях и шоу. Свою первую победу на музыкальном шоу группа одержала 4 мая 2016 года с синглом «Pretty U». Наибольшее количество побед принадлежит песне «Home» (2019).

Южнокорейские музыкальные премии

Asia Artist Awards 

|-
| rowspan="2"|2016
| align="center"|Самый популярный артист (Певец) – Топ-50
| align="center"|Seventeen
| 7-ое место
|-
| align="center"|Награда Лучшей Звезды (Певец)
| align="center"|Seventeen
| 
|}

Asia Model Festival Awards 

|-
| 2016
| Популярный Исполнитель	
| Seventeen
| 
|}

Gaon Chart Music Awards 

|-
| 2016
| Мировой Новичок	
| Seventeen
| 
|-
| 2017
| Артист горячих выступлений
| Seventeen
| 
|}

Golden Disc Awards 

|-
| rowspan = "4"| 2016
| Диск Бонсан	
| Boys Be
| 
|-
| Новичок Года	
| rowspan = "3"| Seventeen
| 
|-
| Награда за популярность (Корея)	
| 
|-
| Награда за международную популярность	
| 
|-
| 2017
| Диск Бонсан	
| Love & Letter
| 
|}

Mnet Asian Music Awards 

|-
| rowspan = "2"| 2015
| Лучший новый мужской артист
| rowspan = "2"| Seventeen
| 
|-
| Артист Года
| 
|-
| rowspan = "5"| 2016
| Альбом Года
| Love & Letter
| 
|-
| Лучший азиатский стиль	
| rowspan = "2"| Seventeen
| 
|-
| Лучший мировой перформер	
| 
|-
| Песня Года
| rowspan = "2"| «Pretty U»
| 
|-
| Лучшее танцевальное выступление (мужская группа)
| 
|-
|}

Melon Music Awards 

|-
| 2015
| Лучший новый мужской артист
| Seventeen
| 
|-
| rowspan = "2"| 2016
| Лучший мужской танец
| «Pretty U»
| 
|-
| Награда звёзд MBC	
| Seventeen
| 
|}

Seoul Music Awards 

|-
| 2016
| Лучший новый мужской артист
| Seventeen
| 
|-
| 2017
| Диск Бонсан
| Love & Letter
| 
|}

Korea Cable TV Awards 

|-
| 2017
| Награда за выступление
| Seventeen
| 
|}

Другие премии

Музыкальные программы

The Show 

|-
| rowspan="2"|2017
| 30 мая
| rowspan="2"| «Don't Wanna Cry»
|-
| 13 июня
|}

Show Champion

M! Countdown

Music Bank 

Inkigayo

Music Core

Примечания 

Списки музыкальных наград по артистам